Jinzhuang (kinesiska: 金装) är en köpinghuvudort i Kina. Den ligger i provinsen Guangdong, i den södra delen av landet, omkring 160 kilometer nordväst om provinshuvudstaden Guangzhou. Antalet invånare är . Befolkningen består av  kvinnor och  män. Barn under 15 år utgör  %, vuxna 15-64 år  %, och äldre över 65 år  %.

Runt Jinzhuang är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Nanfeng,  km sydväst om Jinzhuang. I omgivningarna runt Jinzhuang växer i huvudsak städsegrön lövskog. 

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är februari, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Guangdong
WP:Projekt Kina